Dalston (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria
 Dalston (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Hackney